Sonnets on English Dramatic Poets (1590-1650) – cykl wierszy angielskiego poety Algernona Charlesa Swinburne’a, opublikowany w zbiorze Tristram of Lyonesse and Other Poems, który został wydany w 1882. Cykl zawiera utwory poświęcone najwybitniejszym przedstawicielom sceny elżbietańskiej, w tym Christopherowi Marlowe’owi, Williamowi Szekspirowi, Benowi Jonsonowi, Francisowi Beaumontowi i Johnowi Fletcherowi, Philipowi Massingerowi, Johnowi Fordowi, Johnowi Websterowi, Thomasowi Dekkerowi, Thomasowi Middletonowi, Thomasowi Heywoodowi, George’owi Chapmanowi i Jamesowi Shirleyowi.

Cykl składa się z dwudziestu jeden części. W przytoczonym utworze można zauważyć liczne aliteracje, typowe dla poetyki Swinburne’a: The dusk of day's decline was hard on dark; In music made of morning's merriest heart. Swinburne wspomina też pomniejszych dramaturgów (między innymi Roberta Greene’a, Thomasa Kyda i Henry’ego Chettle’a) i utwory anonimowe.

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
Sonety Algernona Charlesa Swinburne’a
Utwory literackie z 1882
Cykle sonetów